Константи́н Мёнье́ (; , , Брюссель — , , Брюссель) — бельгийский  и , представитель реалистического направления в искусстве.

Жизнь и творчество 

Менье начал свой творческий путь как художник, однако с 1866 года работал почти исключительно над скульптурой.

Учился у брата — Ж. Б. Менье, а с 14 лет в Академии художеств в Брюсселе у Ф. Ж. Навеза. С 1848 года учился у скульптора Луи Жеотте (англ.), в 1852 году брал частные уроки у скульптора Шарля-Аугуста Фрайкена (фр.). Родился и вырос в бедной семье выходцев из бельгийского угледобывающего региона Боринаж (фр.), а потому с детства был знаком с тяжёлым социальным положением и зачастую нищенским существованием горняков и их семей. Свои впечатления о жизни горняцкого края Менье запечатлел в пластических формах, демонстрирующих человека труда гармонически развитой личностью. Скульптор разработал такой образ труженика, в котором отражаются его гордость и сила, и который не стыдится своей профессии грузчика или докера. Признавая некоторую идеализацию, с которой Менье создавал своих героев, нужно признать также его огромную историческую заслугу в том, что он одним из первых мастеров сделал центральной темой своего творчества человека, занимающегося физическим трудом, показав его при этом творцом, исполненным внутреннего достоинства.

В 1893 года сотрудничал с Пьером Шарлем Ван-дер-Стаппеном, работая над украшением Ботанического сада Брюсселя (фр.). С 1894 по 1898 годы под их руководством было выполнено 52 скульптуры (животные и растения, времена года, фонари и фонтаны).

Значительное собрание работ Константина Менье находится в музее его имени (фр.), расположенном в брюссельском Икселе.

Создавал жанровые скульптурные группы из жизни рабочих и земледельцев:
 «Кузнец»,
 «Дровосек»,
 «Пахарь»,
 «Косарь» и др.

Похоронен на кладбище Икселя в пригороде Брюсселя.

Литература 
 Werner Broer u. a. Epochen der Kunst.Bd.4. 19 Jahrhundert:Vom Klassizismus zu den Wegbereitern der Moderne. — München-Wien, 1997.

Примечания

Ссылки 

 

Реализм